Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1996—1997, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат прошёл с 24 ноября по 1 декабря 1996 года в столице Южной Кореи Сеуле.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 1996 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год). Впервые были введены ограничения и на минимальный возраст.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 

Фигурное катание
Фигурное катание
1996 год в фигурном катании
1996
Фигурное катание
Ю
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Республике Корея